Сухой Остров — название географических объектов.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Сухой Остров — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Сухой Остров — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Остров 
 Сухой — остров архипелага Северная Земля